Lannes puede referirse a: 

  Lannes, comuna francesa situada en Lot y Garona.
  Jean Lannes (1769-1809), mariscal de Francia.
  Horace Lannes (1931), vestuarista de Argentina cuyo nombre real es Horacio Previde Longe-Lannes.